Ива́н Ма́йский: Майский, Иван Матвеевич (1899—1974) — советский военачальник, полковник.
 Майский, Иван Михайлович (1884—1975) — советский дипломат, историк и публицист.